

Nördliches Sudetenland

Westliches Sudetenland

Östliches Sudetenland

Südliches Sudetenland 

!
Sudeten
Sudeten